Station Waver is een spoorwegstation langs spoorlijn 139 (Leuven - Ottignies) in de Belgische stad Waver.

In de loop van 2021 zullen de loketten hier hun deuren sluiten en zal het station een stopplaats worden.

Treindienst

Tijdens het pretparkseizoen van Walibi vertrekken en stoppen hier toeristentreinen.

Reizigerstellingen
De grafiek en tabel geven het gemiddeld aantal instappende reizigers weer op een week-, zater- en zondag.

Bussen
Veel TEC-buslijnen stoppen bij het station, evenals een De Lijn-buslijn. Vroeger is het ook een overstapplaats geweest van tramlijnen van de buurtspoorwegen. Op 29 juni 1964 reed de laatste elektrische tram van de lijn W, Brussel - Waver.

Waver
Bouwwerk in Waver